Aranyvirág, Huszka Jenő operettje
 Aranyvirág, Aranyvirág átka, Az aranyszirmok átka, 2006-ban bemutatott kínai epikus filmdráma Zhang Yimou rendezésében

Növények
Aranyvirág, a krizantém növénynemzetség görög eredetű nevének magyar megfelelője. Változatai:
Őszi aranyvirág, őszi margitvirág, Tanacetum parthenium, korábban Chrysanthemum parthenium
Rovarölő aranyvirág, dalmátvirág (Tanacetum cinerariifolium) = Chrysanthemum cinerariifolium
Varádics aranyvirág, (Tanacetum vulgare) = Chrysanthemum vulgare
Közönséges aranyvirág (Leucanthemum vulgare) = Chrysanthemum leucanthemum, réti margitvirág
Sátoros aranyvirág, (Tanacetum corymbosum) egyik alfaja Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum = Chrysanthemum corymbosum 

Más növénynek is lehet magyar, vagy népies neve az aranyvirág: 
Balzsamos aranyvirág, Tanacetum balsamita L.